Фили́пп Ноде́ () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Ноде, Филипп (старший) (1654—1729) — французский протестантский богослов и профессор математики.
  (1684—1745) — французский протестантский математик.